Agència de la Unió Europea per al Programa Espacial (de l'acrònim del nom anglès original "European GNSS Supervisory Authority", conservat fent servir les inicials de les paraules parelles del nom abans de ser refundada "European Global Navigation Satellite Systems Agency"), agència de la Unió Europea que vetlla pels sistemes de navegació per satèl·lit
 Geological Society of America, associació estatunidenca per al progrés de les Ciències de la Terra
 Administració de Serveis Generals (del seu nom en anglès General Services Administration''), agència independent del Govern federal dels Estats Units que subministra serveis a la resta d'organismes federals